Léon Goubet, alias Ben-Ghou-Bey, ( - ), fakir français
 Claude Goubet (1837 - 1903), ingénieur français, inventeur du premier sous-marin français
 Le Goubet, le sous-marin qu'il créa en 1885, 
 Rue Goubet, rue du  de Paris, nommé d'après lui. 
 Cédric Goubet ( - ), personnalité politique française
 Louis Honoré Bernard Goubet (1744 - ), personnalité politique française
 Philippe Goubet ( - ), footballeur français

Voir aussi 
 Chatuzange-le-Goubet, commune française de la Drôme.

Homonymie de patronyme